Starlight Dancer (Europees album), een studioalbum van Kayak
Starlight Dancer (Amerikaans album), een verzamelalbum van Kayak voor de Amerikaanse markt
Starlight dancer (single); single van Kayak